Kiparísnoie (en rus: Кипарисное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 434 habitants. Pertany al districte rural d'Aluixta.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea